Reuthen ist der Ortsname von

 Reuthen (Felixsee), Ortsteil der Gemeinde Felixsee, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Reuthen (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Reuthen (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Reuthe
 Reuten